Тагада — название населённых пунктов в России:

 Тагада — село в Тляратинском районе Дагестана, упразднено в 1989 г.
 Тагада — село в Хунзахском районе Дагестана.